De Grand Prix-wegrace van Maleisië 1991 was de vijftiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1991. De race werd verreden op 29 september 1991 op Shah Alam in Shah Alam, Maleisië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1991
Maleisië